Konstantin Tornikes (griech. Κωνσταντῖνος Τορνίκης) ist der Name folgender Personen:

* Konstantin Tornikes (Logothet des Dromos) († nach 1203), byzantinischer Minister
 Konstantin Tornikes (Sebastokrator) (um 1220–um 1274), byzantinischer Sebastokrator